Тактическая медицина () — совокупность медицинских и тактических мероприятий, проводимых непосредственно на поле боя и на всем протяжении догоспитального этапа оказания первой и расширенной первой помощи раненому, направленных на устранение угрожающих жизни состояний, предотвращение развития тяжелых осложнений и поддержание жизненно важных функций организма в ходе эвакуации. Данные мероприятия проводятся как элементы само- и взаимопомощи.

Концепция «тактической медицины» не идет в разрез с имеющейся системой этапного оказания помощи и медицинской эвакуации. Сохраняя сходные цели и задачи, она включает расширенный объем манипуляций и полномочий оказывающего помощь, исходя из его реальных навыков, а не формальной принадлежности к медицинскому персоналу. Фактически, данная концепция объединяет мероприятия первой, доврачебной и первой врачебной помощи. Самые известные системы обучения ТМ — Tactical Combat Casualty Care (TCCC). Тактическая помощь раненным в бою является основой подготовки парамедиков НАТО..

Основные положения 
В тактической медицине разделяют три зоны: красная, желтая, зеленая, в каждой из которых в зависимости от уровня опасности оказывается необходимая помощь пострадавшему согласно алгоритмам. Помощь раненым на поле боя заключается в выборе оптимальной комбинации мероприятий первой помощи и адекватной тактики подразделений с учетом наличия пострадавшего. Специфика оказания помощи зависит от тактической ситуации на поле боя, характера полученных ранений, уровня знаний и навыков сотрудника, который первый контактирует с раненым, и имеющихся табельных и подручных средств.

Этапы оказания помощи 

Согласно TCCC существует 3 этапа оказания помощи на догоспитальном этапе.

Оказание помощи под огнём Care Under Fire (CUF) 
Заключается в остановке массивной кровопотери и в эвакуации пострадавшего в «желтую зону» на следующий этап.

Оказание помощи на поле боя Tactical Field Care (TFC) 
Протокол MARCH-PAWS это акроним, последовательное выполнение пунктов которого позволяет снизить вероятность раненого погибнуть на поле боя. Данная последовательность действий подкреплена значительной доказательной базой и показала свою эффективность во многих современных вооруженных конфликтах.

 Massive Hemorrhage (так же: Сatastrophic haemorrhage) —  остановка жизнеугрожающего кровотечения. 
 Airways — обеспечение проходимости дыхательных путей.
 Respiration (так же: Breathing)  — закрытие ран грудной клетки, обеспечение дыхательных функций.
 Circulation — полный осмотр раненого, остановка кровотечений, диагностика шока, восполнение кровопотерь.
 Hypothermia/Head injuries — профилактика переохлаждения и лечение травм головы.

 Pain — обезболивание: применение фармакологических, так и нефармакологических средств купирования боли.
 Antibiotics — применение антибиотиков широкого спектра внутрь. Если раненый в сознании, допустимо принять таблетку внутрь.
 Wounds — вторичный осмотр пострадавшего и менее приоритетные ранения такие как переломы, ожоги, травмы глаз, скальпированные раны и эвисцерации.
 Splint — наложение шин на переломы и иммобилизация поврежденных конечностей.
Первые четыре пункта последовательности действий  MARCH-PAWS  так же называют "правило  правило C-A-B-C" (Сatastrophic haemorrhage - Airways - Breathing - Circulation). 

Средства для обеспечения выполнения всех пунктов протокола MARCH-PAWS, кроме наложения шин, имеются в индивидуальной аптечке IFAK, которой должен быть обеспечен каждый боец, и  в полном объёме - в наборе WALK, которым обеспечено каждое военное транспортное средство. В наборе WALK также имеются складные носилки.

Эвакуационный этап Tactical Evacuation Care (TACEVAC) 
Эвакуационный этап знаменуется скорейшей транспортировкой пострадавшего в госпитальное звено оказания помощи.

Тактическая медицина в России 
В России существует Учебный центр тактической медицины (УЦТМ), возглавляемый А. Н. Катулиным, основоположником тактической медицины в России и одним из соавторов книги «Основы тактической медицины» и «Оказание первой помощи на поле боя» 

Помимо УЦТМ подготовку военнослужащих, сотрудников организаций с особыми уставными задачами и гражданских лиц осуществляет ещё ряд организаций, в их числе:
 Центр специальной подготовки «Витязь».
 Риск-Тренинг.
 Курсы военной подготовки Armored Hedgehog.
Очень сильная подготовка проводится инструкторами Российского Университета Спецназа (Rus Med).

Источники 

Военная медицина
Медицина